Miami Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Hard Rock Stadium i Miami, Florida, USA i perioden 21. marts - 3. april 2022. Det var den 37. udgave af Miami Open. Turneringen var sæsonens anden turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2022, og den var samtidig sæsonens tredje turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2022.

Herresingletuneringen blev vundet af Carlos Alcaraz, der vandt sin første ATP Tour Masters 1000-titel og den tredje ATP-titel i alt i karrieren ved at besejre Casper Ruud i finalen med 7-5, 6-4 på en time og 52 minutter. 18-årige Alcaraz blev dermed den ygnste vinder af herresingletitlen ved Miami Open og den tredjeyngste vinder af en ATP Tour Masters 1000-titel siden tourens operettelse i 1990 – kun overgået Michael Chang (Toronto 1990) og Rafael Nadal (Monte-Carlo 2005). Han blev samtidig den første spanske vinder af titlen, og resultatet medførte, at han avancerede fra 16.- til 11.-pladsen på ATP's verdensrangliste, hvilken var ny personlig rekord. Ingen af de to finalister havde tidligere været i en Masters 1000-finale.

Damesingletitlen gik til Iga Świątek, som vandt den tredje WTA 1000-turnering i træk efter at hun tidligere på sæsonen havde vundet Qatar Open og Indian Wells Open, og som dermed blev den første spiller, der vandt sæsonens tre første WTA 1000-turneringer. I finalen besejrede hun Naomi Osaka med 6-4, 6-0 på en time og 17 minutter og dermed nåede hun op på en stime på 17 vundne kampe i træk. Eftersom Świątek tidligere på sæsonen også havde vundet turneringen i Indian Wells, blev hun den blot fjerde kvinde (og den yngste nogensinde), der fuldførte en "sunshine double", som kun Steffi Graf, Kim Clijsters og Viktorija Azarenka tidligere havde præsteret. Det var hendes fjerde WTA 1000-titel og sjette WTA-titel i alt i karrieren. Sejren betød, at Iga Świątek efter turneringen overtog førstepladsen på WTA's verdensrangliste fra Ashleigh Barty. Barty havde i øvrigt under turneringen meddelt, at hun stoppede sin karriere som professionel tennisspiller.

Wildcard-parret Hubert Hurkacz og John Isner, der begge tidligere haved vundet singletitlen i Miami, vandt herredoubletitlen efter finalesejr på 7-6(5), 6-4 over Wesley Koolhof og Neal Skupski. Dermed fuldendte Isner en "sunshine double", idet han inden da havde vundet Indian Wells Open med Jack Sock. "Sunshine double" i herredouble med to forskellige makkere havde kun Jakob Hlasek (1989) tidligere præsteret. Det var parrets første turneringssejr på ATP Tour som makkere. Hurkacz vandt sin anden Masters 1000-titel og tredje ATP-titel i alt i double, mens titlen var Isners femte Masters 1000-titel og ottende ATP-titel i alt i double i karrieren.

I damesingleturneringen sejrede Laura Siegemund og Vera Zvonarjova i finalen med 7-6(3), 7-5 over førsteseedede Veronika Kudermetova og Elise Mertens. Det var parrets anden WTA-titel i 2022, eftersom de tidligere på sæsonen også havde vundet titlen i Lyon, og deres tredje titel i alt som makkere, efter at de ved US Open 2020 havde vundet deres første titel. Sejren var Siegemunds ottende doubletitel på WTA Tour, mens Zvonarjova vandt sin 12. WTA-titel i double.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2022 androg $ 17.168.110.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 78 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 7. februar 2023 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Fem af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 74 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 21. februar 2022 (fire uger før turneringens start).
 7 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 5 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Seks af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 28 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 4 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Miami Open 
 ATP Tour - Miami 2022 - Draws 
 WTA - Miami 2022 - Draws

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022